Rajd Wielkiej Brytanii 1987 (36. Lombard RAC Rally) – 36 Rajd Wielkiej Brytanii rozgrywany w Wielkiej Brytanii w dniach 22-25 listopada. Była to trzynasta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1987. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Chester.

Wyniki

Wyniki

Klasyfikacja końcowa sezonu 1987 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

1987
1987 w Wielkiej Brytanii
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1987